Шамордино — название населённых пунктов в России:
 
 Шамордино — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Шамордино — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Шамордино — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Шамордино — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Шамордино — деревня в Белёвском районе Тульской области.

См. также 
 Шамординский
 Шамординский монастырь